Il singolare del torneo di tennis Exim Agmedia Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rubén Ramírez Hidalgo che ha battuto in finale Tomáš Zíb 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Filippo Volandri (semifinali)
 Karol Beck (primo turno)
 Christophe Rochus (quarti di finale)

 Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)
 Galo Blanco (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Luis Horna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Exim Agmedia Open 2003